

Персоналии 
 Пикте, Адольф (1799—1875) — швейцарский лингвист, философ, баллистик, писатель.
 Пикте, Жан (1914—2002) — швейцарский общественный деятель, многолетний член руководства Международного Комитета Красного Креста.
 Пикте, Марк Огюст (1752—1825) — швейцарский физик.
 Пикте, Рауль (1846—1929) — швейцарский физик.
 Пикте де ля Рив, Франсуа Жюль (1809—1872) — швейцарский зоолог и палеонтолог, кузен Адольфа Пикте.
 Пикте де Рошмон, Шарль (1755—1824) — швейцарский политик, дипломат, агроном.

Другое 
 Пикте — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.